Беньямин ван Лер (; родился 9 апреля 1992 года, Хаутен, Нидерланды) — нидерландский футболист, вратарь.

Биография 
Беньямин — воспитанник ПСВ, за который выступал до 2014 года. Не сыграв ни одного матча за основной состав, ушёл из клуба. 1 июля 2014 года в статусе свободного агента перешёл в «Роду». В сезоне 2014/15 помог команде выйти в Эредивизи. 8 августа 2015 года в мачте против «Хераклеса» дебютировал в чемпионате Нидерландов.

В июне 2017 года перешёл в «Аякс», подписав с клубом контракт на четыре года.

Статистика выступлений 
По состоянию на 6 декабря 2021

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте sparta-rotterdam.nl

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Рода»
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК НАК Бреда
Игроки ФК «Спарта» Роттердам